Edward Anderson (regisseur), Amerikaans regisseur
 Edward Anderson (schrijver), Amerikaans schrijver
 Edward Anderson (schutter), schutter uit Brits-Honduras
 Edward Anderson (wielrenner), Amerikaans wielrenner